Ву́лиця Іва́на Фе́дорова — назва вулиць у деяких містах України.

 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Бердичів.
 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Івана Федорова — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Першодрукаря Івана Федорова — вулиця в місті Сміла.

Вулиці, названі на честь людей